Любовия () — город в Республике Сербия.

История 
Данные о местном населении в основном восходят к надгробным курганам, которые были расположены недалеко от современного города — на территории современной деревни Руевац (Rujevac, Рујевац). Во времена Римской империи территория относилась к провинции Далмация. Здесь же проходила дорога на Белград. Для защиты долин римляне создавали постоянные укрепления, которые дали начало нескольким современным городам.

Демография

Этнический состав 
Сербы — 97,99 %

Югославы — 0,55 %

Черногорцы — 0,07 %

Македонцы — 0,07 %

Цыгане — 0,04 %

Хорваты — 0,02 %

Русские — 0,02 %

Венгры — 0,02 %

Босняки — 0,02 %

История 
В 1837 году в районе нынешнего города начали появляться первые поселения. В 1860 году была образована деревня Любовия. 3 июля 1871 года Любовия получила права города. Город был основан указом короля Милана Обреновича. В 1896 году разрушительное наводнение уничтожило постройки города, и жители восстановили свой город в трех километрах к северу от низовья притока Дрины Любовицы. Эта область немного дальше от Дрины.

Быстрое развитие города задержали балканские войны, первая и вторая мировые войны. В Первую и вторую мировые войны погибли многие жители Любовии, а также много жителей из окрестных деревень.

В 1980-х годах в небольшом городе начался бум, и были построены первые заводы.

В городе стоит начальная школа им. Вука Караджича. Сербская православная Преображенская церковь была построена в период с 1932 по 1940 год.

Знаменитые жители 
 Мирослав Стевич — сербский футболист, игрок национальной сборной Югославии.
 Славиша Павлович — сербский писатель.

См. также 
 Любовия (община)

Примечания 

Города Сербии